

Patronyme 

 Abraham Bäck (1713-1795), médecin royal et archiviste suédois.
 Axel Bäck (1987-), un skieur alpin suédois.
 Elmer Bäck (1981-), un acteur finlandais.
 Kristian Bäck (1996-), un athlète finlandais.
 Sven-Erik Bäck (1919- 1994), un compositeur suédois de musique classique.

Gastronomie 
 Bäck, un genre de bar à vin dans la région de Wurtzbourg [Allemagne).